Vitamina — composto orgânico existente nos alimentos
 Vitamina (álbum) — álbum da banda portuguesa de pop rock "Mesa"
 Vitamina e Cura — álbum do cantor Amado Batista
 Vitamina ou Milk-shake — bebida a base de fruta e leite

Desambiguação